Störring ist der Familienname folgender Personen:

 Willi Störring (1896–1978), deutscher Opernsänger